Qarabulaq steht für:

 Qarabulaq (Eskeldi), Ort im Gebiet Schetissu in der Audany Eskeldi in Kasachstan
 Qarabulaq (Talghar), Ort im Gebiet Almaty innerhalb der Audany Talghar in Kasachstan

Siehe auch:
 Karabulak